

Сайраново — село, Ішимбайський район, Башкортостан
 Сайраново — село, Туймазинський район, Башкортостан
 Сайраново — село, Чишминський район, Башкортостан

Див. також 
 Новосайраново